Па́вел Петро́вич Елисе́ев (1798, Калуга — , Киев) — купец 1-й гильдии, гласный Киевской городской думы, и. д. городского головы в 1837—1838 годах.

Биография 
Потомственный почетный гражданин, калужский купец 1-й гильдии.

В 1820-х годах переселился в Киев, где совместно с братьями основал торговлю сибирским железом, годовой оборот которой достигал более полумиллиона ассигнационных рублей.

В 1835 году был избран гласным вновь учрежденной Киевской городской думы. На выборах городского головы занял второе место, уступив П. М. Дехтерёву, и получил должность старшего гласного. После смерти Дехтерёва в 1837 году исправлял должность городского головы. Во время отъездов Елисеева его замещали гласные Н. С. Балабуха и С. Н. Лычков.

В 1838 году новым городским головой был избран И. И. Ходунов, а Елисеев вернулся к коммерческой деятельности. Впоследствии дело Елисеева пришло в упадок, и сам он служил нотариусом по выборам. Умер в марте 1875 года в бедности.

Литература 
 Кожевникова Н. И. Калужские купцы — городские главы Киева. П. М. Дехтерёв, П. П. Елисеев, С. Н. Лычков // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья : материалы XV-й Российской научной конференции (2-4 апреля 2013 г.) / Калуж. гос. краеведческий музей. — Калуга : Фридгельм, 2013. — 
 [Павелъ Петровичъ Елисѣевъ.] Некрологъ // Кіевлянинъ, № 37. — 1875. — 27 марта. — С. 2.
 Салій І. М.  Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій; [ред. В. Ковалинський]. — : Довіра, 2008. — С. 30-31. — ISBN 978-966-507-226-3.

Купцы Калуги
Купцы Киева
Гласные Киевской городской думы